A segunda divisão da Fußball-Bundesliga 2006/2007 teve seu início em 11 de Agosto e seu término em 20 de Maio de 2007. 

Dezoito equipes partiparam do torneio em sistem de pontos corridos. Três pontos foram atribuídos a cada vitória, um ponto a cada empate e nenhum às derrotas. Os três primeiros colocados; Karlsruher SC, FC Hansa Rostock e MSV Duisburg foram promovidos à 1. Bundesliga, ao passo que os quatro últimos; Eintracht Braunschweig, SV Wacker Burghausen, SpVgg Unterhaching e Rot-Weiss Essen foram rebaixados para a Regionalliga.

Classificação final

J = Jogos disputados; V = Vitórias; E = Empates; D = Derrotas; GM = Gols marcados; GS = Gols sofridos; SG = Saldo de gols; Pts = Pontos ganhos

Artilheiros

2006
2006 no futebol
2007 no futebol
Desporto na Alemanha em 2006
Desporto na Alemanha em 2007